

Geografia 
 Irlanda
 Dublin – endonimo di Dublino

 Stati Uniti d'America
Dublin – città della Contea di Alameda, California
Dublin – città della Contea di Bladen, Carolina del Nord
Dublin – capoluogo della Contea di Laurens, Georgia
Dublin – città della Contea di Wayne, Indiana
Dublin – città della Contea di Cheshire, New Hampshire
Dublin – città situata tra le contee di Delaware, Franklin e Union, Ohio
Dublin – borough della Contea di Bucks, Pennsylvania
Dublin – città della Contea di Erath, Texas
Dublin – città della Contea di Pulaski, Virginia

Pagine correlate 
Dublino (disambigua)

Altri progetti